Lula 3D — приключенческая видеоигра для взрослых, разработанная и изданная компанией Cdv Software Entertainment для Windows. Была выпущена в Европе 22 июня 2005 года. Является частью серии игр Lula.

В центре сюжета — порноактриса Лула, которая пытается спродюсировать свой следующий порнофильм, но вынуждена отложить съемки, когда похищают её коллег по фильму. Игрок направляет Лулу, чтобы вернуть их. Игра получило негативные отзывы от критиков, которые сочли, что технические проблемы и низкопробный юмор лишили игру удовольствия.

Игровой процесс 
Lula 3D — приключенческая игра, в которой игрок управляет Лулой, актрисой кино для взрослых, которая должна спасти своих похищенных коллег по фильму, чтобы снять свой следующий эротический фильм. Её можно поворачивать с помощью мыши и перемещать с помощью клавиатуры от третьего лица, хотя попытка двигаться и поворачиваться одновременно иногда может привести к сбою игры. Игрок взаимодействует с окружающей средой, нажимая на людей и объекты в окружающей среде. Лула сталкивается с головоломками на протяжении всей игры, и для того, чтобы продвинуться по сюжетной линии игры, игрок должен их решить.

Решения головоломок часто имеют странную тематику. В одной головоломке Лула демонстрирует свои туалетные принадлежности, чтобы отвлечь клерка, вместо того чтобы использовать более стандартизированное устройство для приключенческих игр. Игра не позволяет игроку продвигаться по сюжету, пока он не поговорит со всеми персонажами и не нажмёт на все объекты в определённой области. От Лулы часто требуется совершать соответствующие действия, чтобы взаимодействовать с персонажами и продвигаться вперёд. Иногда игроку требуется смотреть кат-сцены. В сценах иногда не хватает деталей, а во время одной конкретной сцены мужские волосы вообще отсутствуют.

Сюжет 
Три тройняшки порнозвезды похищены из дома Лулы, и она решает спасти их. Найдя свои ключи, Лула покидает свой дом в Беверли-Хиллз и отправляется в Сан-Франциско, Лас-Вегас и Новый Орлеан, чтобы спасти их.

Разработка 
Серия Lula была первоначально разработана немецкой компанией Cdv Software Entertainment в ответ на отсутствие популярных западных видеоигр для взрослых и цензуру в таких играх, как серия Leisure Suit Larry. Озвучка игры изначально была на немецком языке, но была переведена для международных версий игры с разными актёрами озвучки. Разработчики использовали захват движения как для экшена, так и для эротических сцен. Использование захвата движения для физики груди рекламировалось на упаковке игры как «Технология прыгающих сисек».

Критика 
Игра получила преимущественно отрицательные отзывы.

Примечания 

Игры для Windows
Эротические игры